Высоковка — топоним.

Населенные пункты 
 Высоковка — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Высоковка — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Высоковка — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Высоковка — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Высоковка — село в Канашском районе Чувашии.

Река 
 Высоковка — одно из названий реки Высокой, протекающей в Макарьевском районе Костромской области.

См. также 
 Высоковка Первая — село в Канашском районе Чувашии.
 Высоковка Вторая — село в Канашском районе Чувашии.